Seznam slovenskih techno glasbenikov.

B
 DJ Bizzy

D
 DJ Dojaja
 Damir Hoffman

 Dave Haze
DVID

G
 DJ Gray

M
 Mark Ankh

P
 DJ Psiho

R
 Reaky

T 
 Timequake

U
 DJ Umek

V
 Valentino Kanzyani
 Veztax

Techno